Австрия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в двадцать пятый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную и две бронзовые медали. Сборная страны состояла из 70 спортсменов (40 мужчин, 30 женщин).

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

2008
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года